Triebwerkskanal ist ein Eigenname von Kanälen, die Wasser zur Energienutzung Mühlen oder Stromerzeugern zuführen, oder eine Bezeichnung für solche:

 Triebwerkskanal (Mörnbach), rechter Nebenkanal des Inn-Zuflusses Mörnbach in Alt- und Neuötting, Amerang, Landkreis Altötting, Bayern
 Triebwerkskanal (Murn), linker Nebenkanal des Inn-Zuflusses Murn bei Stetten, Amerang, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Triebwerkskanal (Neckar) – sieben Kanäle neben dem Neckar in Baden-Württemberg; flussabwärts:
  Triebwerkskanal (Neckar, Lauffen ob Rottweil), rechter Kanal vor Lauffen ob Rottweil, Gemeinde Deißlingen, Landkreis Rottweil
  Triebwerkskanal Hammerlinde, rechter Kanal nach Lauffen ob Rottweil, Gemeinde Deißlingen, Landkreis Rottweil
  Triebwerkskanal Sägemühle, linker Kanal in Rottweil-Altstadt, Stadt Rottweil, Landkreis Rottweil
  Triebwerkskanal Lumpenmühle, rechter Kanal in Rottweil, Landkreis Rottweil
  Triebwerkskanal In der Au, linker Kanal in Rottweil, Landkreis Rottweil
  Triebwerkskanal Dreher&Köchlin, rechter Kanal in Rottweil, Landkreis Rottweil
  Triebwerkskanal (Neckar, Rottweil-Bernburg), rechter Kanal unter der Burgruine Bernburg bei Rottweil, Landkreis Rottweil
 Triebwerkskanal (Roth), rechter Nebenkanal der Roth bei Oberroth, Amerang, Landkreis Neu-Ulm, Bayern